Der Begriff Pandabär steht für folgende Bärenarten:

 Kleiner Panda (Ailurus fulgens) 
 Großer Panda (Ailuropoda melanoleuca)